Kidner ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Kidner (* 1949), britischer Zehnkämpfer
 Michael Kidner (1917–2009), britischer Künstler